The Victim est le titre de plusieurs œuvres :
 The Victim, téléfilm américain sorti en 1972 ;
 The Victim, thriller hongkongais sorti en 1999 ;
 The Victim, thriller horrifique thaïlandais sorti en 2006 ;
 The Victim, thriller américain sorti en 2011.
 The Victim,  mini-série britannique (2019)